|-
|(123251)||2000 UP68|| align=right|15,6|| align=right|2,682|| align=right|0,118|| align=right|2,68|| align=right|4,392||MBA||25. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123252)||2000 UG69|| align=right|14,9|| align=right|2,980|| align=right|0,117|| align=right|7,90|| align=right|5,144||MBA||25. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123253)||2000 UC70|| align=right|15,0|| align=right|2,797|| align=right|0,142|| align=right|5,82|| align=right|4,676||MBA||25. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123254)||2000 UT70|| align=right|15,6|| align=right|2,578|| align=right|0,222|| align=right|4,63|| align=right|4,137||MBA||25. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123255)||2000 UM71|| align=right|15,0|| align=right|2,639|| align=right|0,154|| align=right|14,60|| align=right|4,286||MBA||25. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123256)||2000 US73|| align=right|14,9|| align=right|2,729|| align=right|0,094|| align=right|0,91|| align=right|4,507||MBA||26. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123257)||2000 UT73|| align=right|15,3|| align=right|2,643|| align=right|0,186|| align=right|3,75|| align=right|4,296||MBA||26. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123258)||2000 UO74|| align=right|16,1|| align=right|2,777|| align=right|0,100|| align=right|3,37|| align=right|4,626||MBA||30. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123259)||2000 UV74|| align=right|15,5|| align=right|3,048|| align=right|0,160|| align=right|3,61|| align=right|5,321||MBA||31. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123260)||2000 UR76|| align=right|15,6|| align=right|2,631|| align=right|0,183|| align=right|3,03|| align=right|4,268||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123261)||2000 UO77|| align=right|15,4|| align=right|2,582|| align=right|0,137|| align=right|5,59|| align=right|4,148||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123262)||2000 UJ78|| align=right|15,8|| align=right|2,802|| align=right|0,168|| align=right|1,04|| align=right|4,690||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123263)||2000 UO78|| align=right|14,9|| align=right|2,701|| align=right|0,118|| align=right|14,07|| align=right|4,437||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123264)||2000 US78|| align=right|15,3|| align=right|3,115|| align=right|0,131|| align=right|0,91|| align=right|5,496||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123265)||2000 UA80|| align=right|14,1|| align=right|2,532|| align=right|0,125|| align=right|14,78|| align=right|4,029||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123266)||2000 UY81|| align=right|15,9|| align=right|2,782|| align=right|0,080|| align=right|4,88|| align=right|4,640||MBA||25. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123267)||2000 UK82|| align=right|14,3|| align=right|2,738|| align=right|0,206|| align=right|9,07|| align=right|4,531||MBA||26. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123268)||2000 UQ82|| align=right|15,1|| align=right|2,525|| align=right|0,081|| align=right|16,37|| align=right|4,013||MBA||29. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123269)||2000 UT84|| align=right|16,4|| align=right|2,607|| align=right|0,156|| align=right|3,08|| align=right|4,208||MBA||31. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123270)||2000 UB85|| align=right|16,1|| align=right|2,599|| align=right|0,166|| align=right|2,21|| align=right|4,190||MBA||31. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123271)||2000 UA88|| align=right|15,7|| align=right|2,623|| align=right|0,108|| align=right|3,13|| align=right|4,247||MBA||31. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123272)||2000 UN89|| align=right|15,7|| align=right|2,639|| align=right|0,076|| align=right|4,25|| align=right|4,287||MBA||31. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123273)||2000 UO90|| align=right|16,7|| align=right|2,658|| align=right|0,120|| align=right|15,08|| align=right|4,332||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123274)||2000 UZ90|| align=right|15,5|| align=right|2,718|| align=right|0,087|| align=right|1,64|| align=right|4,479||MBA||25. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123275)||2000 UO91|| align=right|15,9|| align=right|2,469|| align=right|0,126|| align=right|5,50|| align=right|3,879||MBA||25. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123276)||2000 UO93|| align=right|14,8|| align=right|3,109|| align=right|0,048|| align=right|9,90|| align=right|5,482||MBA||25. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123277)||2000 UU93|| align=right|15,7|| align=right|2,744|| align=right|0,231|| align=right|5,97|| align=right|4,545||MBA||25. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123278)||2000 UG95|| align=right|16,1|| align=right|2,619|| align=right|0,215|| align=right|4,36|| align=right|4,238||MBA||25. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123279)||2000 UP96|| align=right|15,6|| align=right|2,659|| align=right|0,149|| align=right|13,18|| align=right|4,336||MBA||25. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123280)||2000 UT96|| align=right|15,5|| align=right|2,544|| align=right|0,145|| align=right|5,73|| align=right|4,057||MBA||25. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123281)||2000 UY96|| align=right|15,4|| align=right|2,771|| align=right|0,049|| align=right|5,34|| align=right|4,612||MBA||25. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123282)||2000 US97|| align=right|15,2|| align=right|2,735|| align=right|0,162|| align=right|9,29|| align=right|4,523||MBA||25. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123283)||2000 UH98|| align=right|15,6|| align=right|2,663|| align=right|0,181|| align=right|3,02|| align=right|4,346||MBA||25. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123284)||2000 UZ98|| align=right|15,5|| align=right|2,681|| align=right|0,131|| align=right|7,00|| align=right|4,388||MBA||25. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123285)||2000 UE99|| align=right|15,3|| align=right|2,425|| align=right|0,117|| align=right|7,69|| align=right|3,776||MBA||25. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123286)||2000 UG99|| align=right|15,9|| align=right|2,550|| align=right|0,280|| align=right|3,97|| align=right|4,070||MBA||25. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123287)||2000 UK99|| align=right|15,7|| align=right|2,769|| align=right|0,130|| align=right|4,65|| align=right|4,607||MBA||25. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123288)||2000 UV99|| align=right|15,8|| align=right|2,348|| align=right|0,198|| align=right|3,12|| align=right|3,596||MBA||25. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123289)||2000 UC100|| align=right|15,8|| align=right|2,602|| align=right|0,242|| align=right|3,60|| align=right|4,196||MBA||25. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123290)||2000 UH100|| align=right|14,7|| align=right|2,583|| align=right|0,138|| align=right|15,97|| align=right|4,151||MBA||25. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123291)||2000 UH101|| align=right|15,1|| align=right|2,780|| align=right|0,289|| align=right|9,17|| align=right|4,636||MBA||25. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123292)||2000 UT101|| align=right|16,6|| align=right|2,763|| align=right|0,128|| align=right|5,05|| align=right|4,591||MBA||25. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123293)||2000 UU102|| align=right|14,7|| align=right|2,677|| align=right|0,182|| align=right|14,16|| align=right|4,379||MBA||25. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123294)||2000 UX102|| align=right|15,5|| align=right|2,783|| align=right|0,107|| align=right|2,99|| align=right|4,642||MBA||25. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123295)||2000 UH103|| align=right|14,5|| align=right|2,587|| align=right|0,105|| align=right|13,15|| align=right|4,161||MBA||25. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123296)||2000 UJ104|| align=right|14,9|| align=right|2,631|| align=right|0,230|| align=right|13,95|| align=right|4,268||MBA||25. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123297)||2000 UC105|| align=right|15,2|| align=right|2,549|| align=right|0,121|| align=right|16,56|| align=right|4,069||MBA||29. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123298)||2000 UB110|| align=right|15,0|| align=right|2,728|| align=right|0,154|| align=right|14,47|| align=right|4,506||MBA||31. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123299)||2000 UG111|| align=right|15,7|| align=right|2,751|| align=right|0,173|| align=right|3,25|| align=right|4,562||MBA||26. října 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(123300)||2000 UF112|| align=right|15,7|| align=right|2,893|| align=right|0,076|| align=right|2,68|| align=right|4,920||MBA||31. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123301)||2000 UK112|| align=right|15,8|| align=right|2,621|| align=right|0,134|| align=right|8,22|| align=right|4,242||MBA||25. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123302)||2000 UW112|| align=right|15,0|| align=right|2,757|| align=right|0,185|| align=right|11,42|| align=right|4,578||MBA||19. října 2000||McGraw-Hill||G. J. Garradd
|-
|(123303)||2000 VT|| align=right|16,2|| align=right|2,815|| align=right|0,036|| align=right|3,46|| align=right|4,721||MBA||1. listopadu 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(123304)||2000 VO1|| align=right|16,4|| align=right|1,927|| align=right|0,093|| align=right|24,01|| align=right|2,674||MBA||1. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123305)||2000 VZ1|| align=right|16,9|| align=right|1,860|| align=right|0,053|| align=right|25,45|| align=right|2,537||MBA||1. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123306)||2000 VC3|| align=right|17,4|| align=right|2,508|| align=right|0,131|| align=right|0,90|| align=right|3,972||MBA||2. listopadu 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(123307)||2000 VZ4|| align=right|15,9|| align=right|2,616|| align=right|0,199|| align=right|3,14|| align=right|4,230||MBA||1. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123308)||2000 VT6|| align=right|16,1|| align=right|2,400|| align=right|0,105|| align=right|5,07|| align=right|3,718||MBA||1. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123309)||2000 VV6|| align=right|14,7|| align=right|2,898|| align=right|0,098|| align=right|7,31|| align=right|4,933||MBA||1. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123310)||2000 VF7|| align=right|15,2|| align=right|2,758|| align=right|0,226|| align=right|7,62|| align=right|4,580||MBA||1. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123311)||2000 VV7|| align=right|15,0|| align=right|3,112|| align=right|0,124|| align=right|1,89|| align=right|5,489||MBA||1. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123312)||2000 VY7|| align=right|15,7|| align=right|2,479|| align=right|0,092|| align=right|1,26|| align=right|3,902||MBA||1. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123313)||2000 VZ7|| align=right|15,0|| align=right|2,784|| align=right|0,095|| align=right|9,36|| align=right|4,645||MBA||1. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123314)||2000 VC8|| align=right|15,4|| align=right|2,984|| align=right|0,107|| align=right|1,34|| align=right|5,154||MBA||1. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123315)||2000 VT8|| align=right|16,2|| align=right|2,621|| align=right|0,075|| align=right|2,25|| align=right|4,243||MBA||1. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123316)||2000 VR9|| align=right|15,2|| align=right|2,695|| align=right|0,080|| align=right|2,15|| align=right|4,424||MBA||1. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123317)||2000 VU9|| align=right|15,3|| align=right|2,748|| align=right|0,095|| align=right|5,46|| align=right|4,555||MBA||1. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123318)||2000 VC10|| align=right|15,1|| align=right|2,743|| align=right|0,194|| align=right|14,83|| align=right|4,543||MBA||1. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123319)||2000 VN10|| align=right|15,8|| align=right|2,591|| align=right|0,217|| align=right|3,42|| align=right|4,170||MBA||1. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123320)||2000 VV15|| align=right|15,9|| align=right|2,381|| align=right|0,215|| align=right|3,46|| align=right|3,674||MBA||1. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123321)||2000 VF17|| align=right|16,0|| align=right|2,643|| align=right|0,147|| align=right|4,06|| align=right|4,296||MBA||1. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123322)||2000 VS19|| align=right|15,5|| align=right|2,614|| align=right|0,050|| align=right|9,94|| align=right|4,225||MBA||1. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123323)||2000 VU19|| align=right|15,6|| align=right|2,625|| align=right|0,143|| align=right|12,16|| align=right|4,251||MBA||1. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123324)||2000 VA20|| align=right|16,1|| align=right|2,693|| align=right|0,064|| align=right|2,15|| align=right|4,419||MBA||1. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123325)||2000 VV20|| align=right|15,5|| align=right|2,634|| align=right|0,198|| align=right|12,51|| align=right|4,274||MBA||1. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123326)||2000 VE22|| align=right|15,3|| align=right|2,676|| align=right|0,210|| align=right|10,08|| align=right|4,377||MBA||1. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123327)||2000 VT23|| align=right|14,3|| align=right|2,583|| align=right|0,063|| align=right|15,23|| align=right|4,150||MBA||1. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123328)||2000 VL30|| align=right|15,4|| align=right|2,546|| align=right|0,058|| align=right|5,25|| align=right|4,062||MBA||1. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123329)||2000 VC31|| align=right|15,0|| align=right|2,679|| align=right|0,171|| align=right|12,69|| align=right|4,383||MBA||1. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123330)||2000 VA38|| align=right|14,8|| align=right|2,763|| align=right|0,294|| align=right|12,87|| align=right|4,592||MBA||1. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123331)||2000 VC40|| align=right|16,1|| align=right|2,689|| align=right|0,138|| align=right|5,34|| align=right|4,408||MBA||1. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123332)||2000 VQ41|| align=right|15,8|| align=right|2,755|| align=right|0,085|| align=right|4,03|| align=right|4,573||MBA||1. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123333)||2000 VF42|| align=right|15,9|| align=right|2,608|| align=right|0,099|| align=right|2,18|| align=right|4,211||MBA||1. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123334)||2000 VY42|| align=right|15,8|| align=right|2,658|| align=right|0,115|| align=right|1,94|| align=right|4,333||MBA||1. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123335)||2000 VQ43|| align=right|15,7|| align=right|2,666|| align=right|0,167|| align=right|13,89|| align=right|4,352||MBA||1. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123336)||2000 VD45|| align=right|15,1|| align=right|2,678|| align=right|0,150|| align=right|7,81|| align=right|4,382||MBA||1. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123337)||2000 VE46|| align=right|15,5|| align=right|2,645|| align=right|0,212|| align=right|11,67|| align=right|4,300||MBA||3. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123338)||2000 VT47|| align=right|16,6|| align=right|2,635|| align=right|0,223|| align=right|2,14|| align=right|4,277||MBA||1. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123339)||2000 VY52|| align=right|14,8|| align=right|2,649|| align=right|0,119|| align=right|5,17|| align=right|4,311||MBA||3. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123340)||2000 VW53|| align=right|15,4|| align=right|2,579|| align=right|0,176|| align=right|3,40|| align=right|4,142||MBA||3. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123341)||2000 VQ54|| align=right|16,1|| align=right|2,716|| align=right|0,131|| align=right|4,14|| align=right|4,474||MBA||3. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123342)||2000 VS54|| align=right|15,6|| align=right|2,760|| align=right|0,193|| align=right|9,41|| align=right|4,585||MBA||3. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123343)||2000 VT57|| align=right|14,0|| align=right|3,047|| align=right|0,092|| align=right|9,91|| align=right|5,319||MBA||3. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123344)||2000 VA58|| align=right|15,3|| align=right|2,759|| align=right|0,107|| align=right|5,10|| align=right|4,582||MBA||3. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123345)||2000 VF60|| align=right|15,2|| align=right|2,606|| align=right|0,132|| align=right|12,61|| align=right|4,206||MBA||1. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123346)||2000 VG60|| align=right|16,4|| align=right|2,539|| align=right|0,039|| align=right|3,45|| align=right|4,046||MBA||1. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123347)||2000 VV60|| align=right|15,4|| align=right|2,878|| align=right|0,102|| align=right|1,49|| align=right|4,882||MBA||1. listopadu 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(123348)||2000 VY60|| align=right|15,0|| align=right|3,150|| align=right|0,146|| align=right|2,43|| align=right|5,590||MBA||1. listopadu 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(123349)||2000 VP61|| align=right|14,8|| align=right|2,760|| align=right|0,302|| align=right|34,36|| align=right|4,584||MBA||9. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123350)||2000 WQ1|| align=right|15,0|| align=right|2,693|| align=right|0,188|| align=right|15,17|| align=right|4,418||MBA||17. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123351)||2000 WF2|| align=right|14,5|| align=right|2,787|| align=right|0,322|| align=right|10,50|| align=right|4,651||MBA||18. listopadu 2000||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|(123352)||2000 WU3|| align=right|15,4|| align=right|2,624|| align=right|0,100|| align=right|11,79|| align=right|4,249||MBA||19. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123353)||2000 WV4|| align=right|15,2|| align=right|2,376|| align=right|0,218|| align=right|11,98|| align=right|3,662||MBA||19. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123354)||2000 WT6|| align=right|14,3|| align=right|2,690|| align=right|0,213|| align=right|12,71|| align=right|4,412||MBA||19. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123355)||2000 WC9|| align=right|16,5|| align=right|2,380|| align=right|0,245|| align=right|1,83|| align=right|3,672||MBA||18. listopadu 2000||Bisei SG Center||BATTeRS
|-
|(123356)||2000 WX15|| align=right|15,6|| align=right|2,602|| align=right|0,112|| align=right|4,62|| align=right|4,197||MBA||21. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123357)||2000 WE18|| align=right|15,0|| align=right|2,754|| align=right|0,127|| align=right|7,38|| align=right|4,570||MBA||21. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123358)||2000 WO19|| align=right|16,1|| align=right|2,673|| align=right|0,303|| align=right|7,00|| align=right|4,370||MBA||24. listopadu 2000||Moriyama||Moriyama
|-
|(123359)||2000 WV23|| align=right|15,5|| align=right|2,781|| align=right|0,251|| align=right|10,73|| align=right|4,638||MBA||20. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123360)||2000 WN26|| align=right|15,5|| align=right|2,614|| align=right|0,146|| align=right|15,34|| align=right|4,225||MBA||25. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123361)||2000 WK28|| align=right|14,8|| align=right|2,659|| align=right|0,238|| align=right|15,06|| align=right|4,336||MBA||23. listopadu 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(123362)||2000 WM28|| align=right|14,9|| align=right|2,671|| align=right|0,136|| align=right|15,46|| align=right|4,366||MBA||23. listopadu 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(123363)||2000 WO30|| align=right|15,6|| align=right|2,717|| align=right|0,113|| align=right|8,03|| align=right|4,478||MBA||20. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123364)||2000 WN31|| align=right|14,6|| align=right|3,064|| align=right|0,095|| align=right|10,70|| align=right|5,362||MBA||20. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123365)||2000 WU31|| align=right|14,9|| align=right|2,762|| align=right|0,138|| align=right|17,53|| align=right|4,590||MBA||20. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123366)||2000 WE32|| align=right|14,9|| align=right|2,669|| align=right|0,198|| align=right|14,17|| align=right|4,359||MBA||20. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123367)||2000 WK32|| align=right|15,3|| align=right|2,721|| align=right|0,210|| align=right|6,29|| align=right|4,489||MBA||20. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123368)||2000 WX32|| align=right|14,2|| align=right|3,063|| align=right|0,136|| align=right|15,47|| align=right|5,360||MBA||20. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123369)||2000 WV35|| align=right|14,7|| align=right|2,766|| align=right|0,135|| align=right|14,83|| align=right|4,599||MBA||20. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123370)||2000 WZ35|| align=right|15,4|| align=right|2,787|| align=right|0,153|| align=right|5,61|| align=right|4,652||MBA||20. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123371)||2000 WD36|| align=right|15,3|| align=right|2,633|| align=right|0,082|| align=right|13,35|| align=right|4,271||MBA||20. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123372)||2000 WA37|| align=right|14,7|| align=right|2,723|| align=right|0,138|| align=right|11,41|| align=right|4,492||MBA||20. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123373)||2000 WW39|| align=right|16,1|| align=right|2,562|| align=right|0,221|| align=right|4,16|| align=right|4,100||MBA||20. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123374)||2000 WE44|| align=right|14,9|| align=right|2,763|| align=right|0,162|| align=right|10,28|| align=right|4,593||MBA||21. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123375)||2000 WU44|| align=right|15,7|| align=right|2,947|| align=right|0,106|| align=right|2,16|| align=right|5,059||MBA||21. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123376)||2000 WV44|| align=right|15,3|| align=right|2,987|| align=right|0,103|| align=right|3,17|| align=right|5,161||MBA||21. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123377)||2000 WA45|| align=right|16,3|| align=right|2,617|| align=right|0,140|| align=right|3,11|| align=right|4,232||MBA||21. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123378)||2000 WU51|| align=right|16,8|| align=right|2,651|| align=right|0,073|| align=right|2,01|| align=right|4,316||MBA||27. listopadu 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(123379)||2000 WJ53|| align=right|16,1|| align=right|3,027|| align=right|0,076|| align=right|1,48|| align=right|5,267||MBA||27. listopadu 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(123380)||2000 WW53|| align=right|16,3|| align=right|2,473|| align=right|0,170|| align=right|3,16|| align=right|3,888||MBA||27. listopadu 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(123381)||2000 WK57|| align=right|14,7|| align=right|2,638|| align=right|0,147|| align=right|14,73|| align=right|4,283||MBA||21. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123382)||2000 WR58|| align=right|15,2|| align=right|2,714|| align=right|0,176|| align=right|11,19|| align=right|4,471||MBA||21. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123383)||2000 WW58|| align=right|14,5|| align=right|2,639|| align=right|0,172|| align=right|10,17|| align=right|4,286||MBA||21. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123384)||2000 WG60|| align=right|14,9|| align=right|2,731|| align=right|0,154|| align=right|10,64|| align=right|4,512||MBA||21. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123385)||2000 WO62|| align=right|16,2|| align=right|1,904|| align=right|0,068|| align=right|18,49|| align=right|2,626||MBA||28. listopadu 2000||Višnjan||K. Korlević
|-
|(123386)||2000 WW62|| align=right|14,6|| align=right|2,867|| align=right|0,267|| align=right|16,30|| align=right|4,853||MBA||28. listopadu 2000||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|(123387)||2000 WO66|| align=right|14,8|| align=right|2,644|| align=right|0,231|| align=right|14,91|| align=right|4,299||MBA||20. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123388)||2000 WR69|| align=right|14,8|| align=right|2,756|| align=right|0,123|| align=right|10,66|| align=right|4,574||MBA||19. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123389)||2000 WG71|| align=right|15,3|| align=right|2,715|| align=right|0,087|| align=right|6,64|| align=right|4,473||MBA||19. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123390)||2000 WT71|| align=right|15,3|| align=right|2,435|| align=right|0,109|| align=right|6,25|| align=right|3,798||MBA||19. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123391)||2000 WX71|| align=right|15,1|| align=right|2,620|| align=right|0,150|| align=right|9,61|| align=right|4,240||MBA||19. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123392)||2000 WF72|| align=right|15,0|| align=right|2,943|| align=right|0,033|| align=right|7,23|| align=right|5,048||MBA||19. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123393)||2000 WH72|| align=right|14,5|| align=right|2,758|| align=right|0,092|| align=right|14,47|| align=right|4,579||MBA||19. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123394)||2000 WU73|| align=right|15,9|| align=right|2,630|| align=right|0,072|| align=right|3,67|| align=right|4,266||MBA||20. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123395)||2000 WA75|| align=right|15,7|| align=right|2,627|| align=right|0,049|| align=right|3,66|| align=right|4,257||MBA||20. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123396)||2000 WF75|| align=right|14,2|| align=right|2,855|| align=right|0,110|| align=right|12,93|| align=right|4,823||MBA||20. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123397)||2000 WB78|| align=right|15,5|| align=right|2,585|| align=right|0,227|| align=right|3,93|| align=right|4,155||MBA||20. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123398)||2000 WL79|| align=right|15,4|| align=right|2,561|| align=right|0,098|| align=right|2,22|| align=right|4,098||MBA||20. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123399)||2000 WP80|| align=right|15,9|| align=right|2,586|| align=right|0,178|| align=right|3,91|| align=right|4,158||MBA||20. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123400)||2000 WY80|| align=right|15,5|| align=right|2,706|| align=right|0,184|| align=right|3,82|| align=right|4,451||MBA||20. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123401)||2000 WM83|| align=right|15,7|| align=right|2,616|| align=right|0,080|| align=right|4,92|| align=right|4,231||MBA||20. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123402)||2000 WS83|| align=right|15,3|| align=right|2,737|| align=right|0,040|| align=right|5,02|| align=right|4,527||MBA||20. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123403)||2000 WH86|| align=right|15,6|| align=right|2,694|| align=right|0,096|| align=right|2,41|| align=right|4,420||MBA||20. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123404)||2000 WS88|| align=right|14,6|| align=right|2,792|| align=right|0,231|| align=right|11,79|| align=right|4,665||MBA||20. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123405)||2000 WD90|| align=right|14,4|| align=right|2,648|| align=right|0,086|| align=right|14,42|| align=right|4,309||MBA||21. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123406)||2000 WJ90|| align=right|15,4|| align=right|2,775|| align=right|0,096|| align=right|6,82|| align=right|4,622||MBA||21. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123407)||2000 WG94|| align=right|15,3|| align=right|2,726|| align=right|0,028|| align=right|7,02|| align=right|4,501||MBA||21. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123408)||2000 WZ94|| align=right|15,2|| align=right|3,054|| align=right|0,098|| align=right|4,18|| align=right|5,336||MBA||21. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123409)||2000 WJ95|| align=right|13,9|| align=right|2,979|| align=right|0,029|| align=right|10,87|| align=right|5,140||MBA||21. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123410)||2000 WV96|| align=right|14,8|| align=right|2,788|| align=right|0,200|| align=right|6,93|| align=right|4,655||MBA||21. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123411)||2000 WM97|| align=right|14,7|| align=right|3,129|| align=right|0,219|| align=right|3,93|| align=right|5,534||MBA||21. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123412)||2000 WZ97|| align=right|15,9|| align=right|2,598|| align=right|0,346|| align=right|3,85|| align=right|4,187||MBA||21. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123413)||2000 WT98|| align=right|14,8|| align=right|2,771|| align=right|0,124|| align=right|10,74|| align=right|4,611||MBA||21. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123414)||2000 WM99|| align=right|14,9|| align=right|2,928|| align=right|0,086|| align=right|2,64|| align=right|5,011||MBA||21. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123415)||2000 WN99|| align=right|15,8|| align=right|2,737|| align=right|0,103|| align=right|4,10|| align=right|4,527||MBA||21. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123416)||2000 WF100|| align=right|15,2|| align=right|2,519|| align=right|0,126|| align=right|2,00|| align=right|3,997||MBA||21. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123417)||2000 WN103|| align=right|16,2|| align=right|2,650|| align=right|0,183|| align=right|7,62|| align=right|4,312||MBA||26. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123418)||2000 WT103|| align=right|15,2|| align=right|2,716|| align=right|0,125|| align=right|8,55|| align=right|4,476||MBA||27. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123419)||2000 WX103|| align=right|15,5|| align=right|2,554|| align=right|0,067|| align=right|12,45|| align=right|4,082||MBA||27. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123420)||2000 WN105|| align=right|16,4|| align=right|2,551|| align=right|0,126|| align=right|2,91|| align=right|4,073||MBA||28. listopadu 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(123421)||2000 WV105|| align=right|15,4|| align=right|2,794|| align=right|0,195|| align=right|8,79|| align=right|4,669||MBA||29. listopadu 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(123422)||2000 WF106|| align=right|16,1|| align=right|2,571|| align=right|0,185|| align=right|1,33|| align=right|4,121||MBA||29. listopadu 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(123423)||2000 WV107|| align=right|14,9|| align=right|2,734|| align=right|0,143|| align=right|8,13|| align=right|4,521||MBA||20. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123424)||2000 WQ108|| align=right|15,7|| align=right|2,615|| align=right|0,140|| align=right|6,34|| align=right|4,228||MBA||20. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123425)||2000 WM110|| align=right|15,7|| align=right|2,621|| align=right|0,162|| align=right|3,75|| align=right|4,242||MBA||20. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123426)||2000 WE111|| align=right|15,8|| align=right|2,610|| align=right|0,165|| align=right|4,09|| align=right|4,215||MBA||20. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123427)||2000 WX111|| align=right|15,8|| align=right|2,753|| align=right|0,138|| align=right|5,32|| align=right|4,566||MBA||20. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123428)||2000 WJ112|| align=right|15,8|| align=right|2,587|| align=right|0,078|| align=right|4,58|| align=right|4,160||MBA||20. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123429)||2000 WB115|| align=right|15,5|| align=right|2,802|| align=right|0,119|| align=right|7,56|| align=right|4,690||MBA||20. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123430)||2000 WX115|| align=right|15,4|| align=right|2,714|| align=right|0,137|| align=right|5,71|| align=right|4,471||MBA||20. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123431)||2000 WG117|| align=right|15,2|| align=right|2,582|| align=right|0,196|| align=right|3,23|| align=right|4,149||MBA||20. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123432)||2000 WQ118|| align=right|14,2|| align=right|2,995|| align=right|0,095|| align=right|10,91|| align=right|5,183||MBA||20. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123433)||2000 WY118|| align=right|15,6|| align=right|2,643|| align=right|0,132|| align=right|4,56|| align=right|4,296||MBA||20. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123434)||2000 WD119|| align=right|15,0|| align=right|2,665|| align=right|0,205|| align=right|11,77|| align=right|4,350||MBA||20. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123435)||2000 WJ119|| align=right|15,3|| align=right|3,068|| align=right|0,213|| align=right|3,92|| align=right|5,373||MBA||20. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123436)||2000 WF120|| align=right|15,2|| align=right|2,696|| align=right|0,180|| align=right|9,31|| align=right|4,426||MBA||20. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123437)||2000 WP121|| align=right|14,5|| align=right|2,757|| align=right|0,090|| align=right|16,56|| align=right|4,576||MBA||26. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123438)||2000 WU121|| align=right|15,3|| align=right|2,632|| align=right|0,022|| align=right|12,13|| align=right|4,268||MBA||29. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123439)||2000 WS125|| align=right|15,3|| align=right|2,666|| align=right|0,208|| align=right|12,05|| align=right|4,352||MBA||30. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123440)||2000 WT125|| align=right|14,6|| align=right|2,715|| align=right|0,049|| align=right|7,28|| align=right|4,472||MBA||30. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123441)||2000 WP126|| align=right|16,3|| align=right|2,629|| align=right|0,116|| align=right|1,60|| align=right|4,261||MBA||16. listopadu 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(123442)||2000 WU129|| align=right|16,2|| align=right|2,612|| align=right|0,126|| align=right|3,50|| align=right|4,220||MBA||19. listopadu 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(123443)||2000 WZ129|| align=right|14,4|| align=right|2,919|| align=right|0,169|| align=right|11,80|| align=right|4,985||MBA||19. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123444)||2000 WF131|| align=right|14,8|| align=right|3,026|| align=right|0,075|| align=right|9,71|| align=right|5,263||MBA||20. listopadu 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(123445)||2000 WL131|| align=right|16,0|| align=right|2,655|| align=right|0,149|| align=right|3,00|| align=right|4,325||MBA||20. listopadu 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(123446)||2000 WQ131|| align=right|15,5|| align=right|2,981|| align=right|0,183|| align=right|9,97|| align=right|5,146||MBA||20. listopadu 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(123447)||2000 WZ131|| align=right|15,6|| align=right|2,888|| align=right|0,018|| align=right|3,30|| align=right|4,908||MBA||17. listopadu 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(123448)||2000 WR132|| align=right|15,4|| align=right|2,743|| align=right|0,218|| align=right|14,88|| align=right|4,541||MBA||19. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123449)||2000 WK133|| align=right|15,4|| align=right|2,382|| align=right|0,129|| align=right|7,00|| align=right|3,677||MBA||19. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123450)||2000 WZ133|| align=right|15,3|| align=right|2,583|| align=right|0,224|| align=right|8,32|| align=right|4,150||MBA||19. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123451)||2000 WF134|| align=right|15,5|| align=right|2,850|| align=right|0,171|| align=right|6,84|| align=right|4,810||MBA||19. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123452)||2000 WJ134|| align=right|15,1|| align=right|2,625|| align=right|0,117|| align=right|11,64|| align=right|4,252||MBA||19. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123453)||2000 WF135|| align=right|14,3|| align=right|2,612|| align=right|0,192|| align=right|15,36|| align=right|4,220||MBA||19. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123454)||2000 WS135|| align=right|15,6|| align=right|2,605|| align=right|0,200|| align=right|13,33|| align=right|4,203||MBA||20. listopadu 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(123455)||2000 WF136|| align=right|15,7|| align=right|2,551|| align=right|0,177|| align=right|2,53|| align=right|4,075||MBA||20. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123456)||2000 WO137|| align=right|15,5|| align=right|2,558|| align=right|0,128|| align=right|7,07|| align=right|4,090||MBA||20. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123457)||2000 WN138|| align=right|15,6|| align=right|2,757|| align=right|0,114|| align=right|1,95|| align=right|4,576||MBA||21. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123458)||2000 WW138|| align=right|16,0|| align=right|2,749|| align=right|0,189|| align=right|6,92|| align=right|4,556||MBA||21. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123459)||2000 WQ139|| align=right|16,0|| align=right|2,780|| align=right|0,141|| align=right|3,58|| align=right|4,635||MBA||21. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123460)||2000 WQ141|| align=right|14,1|| align=right|2,715|| align=right|0,234|| align=right|10,96|| align=right|4,473||MBA||19. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123461)||2000 WT142|| align=right|15,7|| align=right|2,613|| align=right|0,126|| align=right|11,64|| align=right|4,222||MBA||20. listopadu 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(123462)||2000 WY142|| align=right|15,2|| align=right|2,653|| align=right|0,130|| align=right|14,10|| align=right|4,321||MBA||20. listopadu 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(123463)||2000 WC143|| align=right|15,1|| align=right|2,687|| align=right|0,064|| align=right|14,46|| align=right|4,403||MBA||20. listopadu 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(123464)||2000 WO144|| align=right|16,4|| align=right|2,570|| align=right|0,203|| align=right|2,40|| align=right|4,120||MBA||21. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123465)||2000 WH145|| align=right|15,8|| align=right|2,771|| align=right|0,184|| align=right|11,42|| align=right|4,613||MBA||22. listopadu 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(123466)||2000 WZ145|| align=right|15,5|| align=right|2,669|| align=right|0,150|| align=right|11,28|| align=right|4,359||MBA||23. listopadu 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(123467)||2000 WZ146|| align=right|14,4|| align=right|2,761|| align=right|0,123|| align=right|13,68|| align=right|4,587||MBA||28. listopadu 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(123468)||2000 WS147|| align=right|16,0|| align=right|3,096|| align=right|0,168|| align=right|1,60|| align=right|5,446||MBA||28. listopadu 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(123469)||2000 WC148|| align=right|14,3|| align=right|3,180|| align=right|0,071|| align=right|17,36|| align=right|5,671||MBA||28. listopadu 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(123470)||2000 WR148|| align=right|15,8|| align=right|2,666|| align=right|0,271|| align=right|9,96|| align=right|4,353||MBA||28. listopadu 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(123471)||2000 WE149|| align=right|15,0|| align=right|2,741|| align=right|0,135|| align=right|9,93|| align=right|4,537||MBA||29. listopadu 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(123472)||2000 WD154|| align=right|15,5|| align=right|2,717|| align=right|0,185|| align=right|7,77|| align=right|4,479||MBA||30. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123473)||2000 WH154|| align=right|15,6|| align=right|2,699|| align=right|0,124|| align=right|13,33|| align=right|4,434||MBA||30. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123474)||2000 WO154|| align=right|15,3|| align=right|2,733|| align=right|0,159|| align=right|12,39|| align=right|4,519||MBA||30. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123475)||2000 WB155|| align=right|15,0|| align=right|2,761|| align=right|0,146|| align=right|11,50|| align=right|4,588||MBA||30. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123476)||2000 WC155|| align=right|14,1|| align=right|2,809|| align=right|0,093|| align=right|11,56|| align=right|4,708||MBA||30. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123477)||2000 WR161|| align=right|14,8|| align=right|2,623|| align=right|0,219|| align=right|12,51|| align=right|4,249||MBA||20. listopadu 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(123478)||2000 WU161|| align=right|13,4|| align=right|3,131|| align=right|0,263|| align=right|22,75|| align=right|5,540||MBA||20. listopadu 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(123479)||2000 WD162|| align=right|14,4|| align=right|2,541|| align=right|0,137|| align=right|17,72|| align=right|4,049||MBA||20. listopadu 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(123480)||2000 WE162|| align=right|15,0|| align=right|2,729|| align=right|0,250|| align=right|17,38|| align=right|4,507||MBA||20. listopadu 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(123481)||2000 WV162|| align=right|15,4|| align=right|2,543|| align=right|0,266|| align=right|6,90|| align=right|4,055||MBA||20. listopadu 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(123482)||2000 WL163|| align=right|15,7|| align=right|2,776|| align=right|0,056|| align=right|2,81|| align=right|4,625||MBA||21. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123483)||2000 WX164|| align=right|15,6|| align=right|2,676|| align=right|0,074|| align=right|12,14|| align=right|4,378||MBA||22. listopadu 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(123484)||2000 WE166|| align=right|15,7|| align=right|2,653|| align=right|0,134|| align=right|4,04|| align=right|4,321||MBA||24. listopadu 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(123485)||2000 WF166|| align=right|15,8|| align=right|2,619|| align=right|0,128|| align=right|2,72|| align=right|4,238||MBA||24. listopadu 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(123486)||2000 WS166|| align=right|15,0|| align=right|3,232|| align=right|0,080|| align=right|8,06|| align=right|5,811||MBA||24. listopadu 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(123487)||2000 WY166|| align=right|15,6|| align=right|2,673|| align=right|0,088|| align=right|3,04|| align=right|4,369||MBA||24. listopadu 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(123488)||2000 WD170|| align=right|15,4|| align=right|2,589|| align=right|0,145|| align=right|11,92|| align=right|4,166||MBA||24. listopadu 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(123489)||2000 WO170|| align=right|16,0|| align=right|2,568|| align=right|0,072|| align=right|3,43|| align=right|4,115||MBA||24. listopadu 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(123490)||2000 WS170|| align=right|15,4|| align=right|2,713|| align=right|0,072|| align=right|2,43|| align=right|4,467||MBA||24. listopadu 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(123491)||2000 WV170|| align=right|14,6|| align=right|3,015|| align=right|0,111|| align=right|6,76|| align=right|5,234||MBA||24. listopadu 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(123492)||2000 WL171|| align=right|15,3|| align=right|2,709|| align=right|0,218|| align=right|10,29|| align=right|4,457||MBA||25. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123493)||2000 WU171|| align=right|15,0|| align=right|2,579|| align=right|0,096|| align=right|13,76|| align=right|4,142||MBA||25. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123494)||2000 WJ173|| align=right|14,4|| align=right|2,803|| align=right|0,201|| align=right|6,79|| align=right|4,691||MBA||25. listopadu 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(123495)||2000 WK173|| align=right|14,2|| align=right|3,129|| align=right|0,122|| align=right|13,47|| align=right|5,534||MBA||25. listopadu 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(123496)||2000 WL175|| align=right|14,2|| align=right|2,593|| align=right|0,176|| align=right|28,73|| align=right|4,175||MBA||26. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123497)||2000 WP175|| align=right|14,2|| align=right|2,891|| align=right|0,164|| align=right|9,31|| align=right|4,915||MBA||26. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123498)||2000 WN178|| align=right|15,9|| align=right|2,582|| align=right|0,118|| align=right|2,94|| align=right|4,147||MBA||29. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123499)||2000 WY178|| align=right|14,2|| align=right|3,127|| align=right|0,109|| align=right|14,43|| align=right|5,529||MBA||30. listopadu 2000||Gnosca||S. Sposetti
|-
|(123500)||2000 WY179|| align=right|17,0|| align=right|2,470|| align=right|0,230|| align=right|2,35|| align=right|3,880||MBA||27. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|}

Poznámky: Prov. ozn. – první provizorní označení planetky; Abs. mag. – absolutní hvězdná velikost;
a – velká poloosa dráhy v astronomických jednotkách; e – excentricita dráhy;
i – sklon dráhy ve stupních; P – doba oběhu v rocích; – Typ obj. – klasifikace objektu do rodiny, kódy pro označení tříd:
MBA – planetka v hlavním pásu.

Data použita se svolením / Data used with permission
© IAU: Minor Planet Center.

Seznamy planetek